Уийтленд може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Уийтленд (Калифорния)
  (Уайоминг)

 Други
 Уийтленд (окръг), окръг в Монтана, САЩ